Morgen steht für:

 Morgen (Tageszeit), Beginn eines Tages
 Morgen (Einheit), altes Flächenmaß
 Morgen (veraltet), Gegend bei der Unterteilung der Kompassrose, siehe Weltgegenden
 der folgende Kalendertag

Morgen ist der Name folgender Orte:
 Morgen (Rettenberg), Ortsteil von Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Morgen, bis 1938 Kumilsko, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945:  Kumielsk, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 von Löbensche Morgen im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Morgi (Rozogi) im Powiat Szczyzcieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Morgen ist der Familienname folgender Personen:
 Brett Morgen (* 1968), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Curt von Morgen (1858–1928), deutscher Forschungsreisender und General der Infanterie
 Ella Morgen (* 1999), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Julius Morgen (1811–1885), deutscher Gutsbesitzer, Arzt und Politiker
 Gisela Morgen (1918–2006), deutsche Schauspielerin
 Heinrich-Joachim von Morgen (1902–1932), deutscher Rennfahrer
 Herbert Morgen (1901–1996), deutscher Agrarsoziologe
 Hermann Albert Leopold Morgen (1810–1884), königlich preußischer Generalmajor
 Karl Morgen (* 1952), deutscher Bauingenieur
 Konrad Morgen (1909–1982), deutscher Jurist und SS-Obersturmbannführer

Der Morgen oder De Morgen steht für:

 Der Morgen, Tageszeitung in der DDR (1945 bis 1991)
 Der Morgen (Gemälde), Gemälde von Philipp Otto Runge (1808)
 Der Morgen (Zeitschrift), jüdische Monatszeitschrift in Deutschland (1925 bis 1938) 
 Buchverlag Der Morgen, Literaturverlag in der DDR
 De Morgen, niederländischsprachige belgische Tageszeitung
 Der Morgen. Wiener Montagblatt, österreichisches Wochenblatt (1910 bis 1938)

Siehe auch:
 Guten Morgen
 Morgan
 Morghen